Lanesville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lanesville (Connecticut)
 Lanesville (Illinois)
 Lanesville (Indiana)
 Lanesville (Massachusetts)
 Lanesville (New York)
 Lanesville (Virginia)

in Kanada:
 Lanesville (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Laneville